Михаил Ан:
* Ан, Михаил Иванович (род. 1917) — агроном, Герой Социалистического Труда.
 Ан, Михаил Иванович (1952—1979) — советский футболист.

Примечания